Герей:

 Герей (I тысячелетие до н. э.) — знаменитый храм Геры Аргосской с колоссальной статуей Геры из золота и слоновой кости.
  (Гермей, Герай) — правитель Кушана в Средней Азии, правил ок. 1-30 годов н. э.

Фамилия
 Герей, Анатолий Анатольевич (род. 1989) — украинский фехтовальщик на шпагах.
 Герей, Стивен (1904—1973) — американский актёр.